Парламентские выборы в Швейцарии проходили 29 октября 1967 года для избрания 38-го Национального совета. В результате Социал-демократическая партия осталась крупнейшей парламентской партией Национального совета, получив 50 из 200 мест Национального совета.

Результаты

Примечания 

Октябрь 1967 года
1967 год в Швейцарии
Выборы 1967 года
Выборы в Швейцарии